Die nachfolgende Liste enthält alle Test Matches (Länderspiele) der simbabwischen Rugby-Union-Nationalmannschaft der Männer. Simbabwe bestritt das erste offizielle Test Match am 22. Mai 1981 gegen Kenia.

Übersicht der Test Matches 
Legende
 Erg. = Ergebnis
 n. V. = nach Verlängerung
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 N = Spiel auf neutralem Platz
 Hintergrundfarbe grün = Sieg
 Hintergrundfarbe gelb = Unentschieden
 Hintergrundfarbe rot = Niederlage

1981–1989

1990–1999

2000–2009

2010–2019

2020–2029

Länderspiele ohne Test-Match-Status

Länderspiele der Auswahl Rhodesiens 
Die nachfolgende Tabelle enthält die Ergebnisse der Auswahl der Rhodesian Rugby Football Union gegen Nationalmannschaften vor 1980. Sie nahm üblicherweise am südafrikanischen Currie Cup teil, bestritt aber auch Quasi-„Länderspiele“ ohne Test-Match-Status. Dabei trat sie entweder als Südrhodesien (ab 1910) oder als Rhodesien (1965–1974) in Erscheinung.

Statistik 
(Stand: 9. Oktober 2022)

Gegner bei Test Matches

Bilanz der Test Matches

Spielstädte

Weblinks 
 Zimbabwe Rugby Union (englisch)
 Ergebnisübersicht auf rugbyarchive.net (englisch)
 Ergebnisübersicht Rhodesien auf rugbyarchive.net (englisch)
 Spiele der namibischen Nationalmannschaft auf rugbydata.com (archivierte Version)
 Rugby Union Archives auf espnscrum.com

Rugby Union (Simbabwe)
Simbabwe